El término Sierra de Guadalupe puede referirse:

 a la Sierra de Guadalupe (México), en México;
 a la Sierra de Guadalupe (Nuevo México), en Nuevo México, Estados Unidos de América;
 a la Sierra de Guadalupe (Texas), en Texas, Estados Unidos de América;
 a la Sierra de Guadalupe (España), en Extremadura, España; o
 a la Estación de Vallecas / Sierra de Guadalupe, del transporte público de Madrid, España.